Marcus Sorg – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Oliver Sorg – calciatore tedesco
 Rolf Sorg – imprenditore tedesco